Slavětín può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Slavětín, comune del distretto di Havlíčkův Brod, nella regione di Vysočina
Slavětín, comune del distretto di Olomouc, nella regione di Olomouc
Slavětín, comune mercato del distretto di Louny, nella regione di Ústí nad Labem
Slavětín nad Metují, comune del distretto di Náchod, nella regione di Hradec Králové